Световна лига по волейбол 2005 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 27 май до 10 юли 2005 и в него участват 12 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3-0 или 3-1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3-2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг

Група A 

|}

Група В 

|}

Група C 

|}

Финален кръг 
 Всички мачове се играят в Белград, Сърбия и Черна гора.

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-резултатен играч:  Иван Милякович
 Най-добър нападател:  Анри Бел
 Най-добър на блокада:  Данте Амарал
 Най-добър на сервис:  Иван Милякович
 Най-добър на поста либеро:  Марко Самарджич

Външни препратки 
 Официален сайт

Световна лига по волейбол